«Ля́на» — советский игровой фильм режиссёра Бориса Барнета, снятый на Киностудии им. Горького в 1955 году. Первая работа в кино Леонида Гайдая (актёр, режиссёр-практикант).

Премьерный показ состоялся в августе 1955 года.

Сюжет 
Забавная история трёх талантливых молодых людей Андрия (Александр Шворин), Алёши (Леонид Гайдай), Гриши (Раднэр Муратов) и их подружек, — Ляны (Кюнна Игнатова) и Параскицы (Муза Крепкогорская).
 
Герои живут, влюбляются и трудятся в зажиточном молдавском колхозе середины 1950-х годов. Победив на республиканском конкурсе художественной самодеятельности в Кишинёве, друзья должны поехать в Москву, но так получилось, что в столицу едут только их возлюбленные.

В ролях

Съёмочная группа 
 Сценарий и тексты песен — Леонид Корняну
 Дирижёры — Шико Аранов, Григорий Гамбург
 Вторые режиссёры — К. Николаевич, Марлен Хуциев
 Режиссёр-практикант — Леонид Гайдай

Примечания

Литература 

 
 
 
 Андон В. Д: Рождение молдавского кино : монография / Науч. ред.: Р. Н. Юренев. — Кишинёв : Штиинца, 1986. — 159 с., с.134-137.

Ссылки 

 Художественный фильм «Ляна» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Внешние медиафайлы 

 

Фильмы СССР 1955 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Бориса Барнета
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1955 года
Леонид Гайдай